Help Me steht für:
 Help Me (Sonny-Boy-Williamson-II.-Lied), Bluesstandard von Sonny Boy Williamson II. (1963)
 Help Me (Joni-Mitchell-Lied), Lied von Joni Mitchell (1974)